Диаманда Гала́с (, род. , ) — американская авангардная певица, пианистка и перформансистка греческого происхождения. Галас известна вокальным диапазоном в четыре октавы. Её дебют состоялся на Авиньонском фестивале в 1979 году, а первым альбомом стал The Litanies of Satan на стихи Бодлера.

Галас записывает альбомы и выступает сольно, а также сотрудничает с музыкантами, работающими в различных жанрах. Среди них Алан Уайлдер, Джон Пол Джонс, Джон Зорн и Янис Ксенакис.

В 2011 году началось сотрудничество с итало-русским художником Владиславом Шабалиным в проекте «Аквариум» с вокальным сопровождением Диаманды Галас. В 2013 году проект был представлен в церкви Сан-Франческо на фестивале «Vicino Lontano» в Удине, Италия.

Дискография 
 1982 — The Litanies of Satan
 1984 — Diamanda Galás, позднее переиздан как Panoptikon
 1986 — The Divine Punishment
 1986 — Saint of the Pit
 1988 — You Must Be Certain of the Devil
 1989 — Трилогия Masque of the Red Death: The Divine Punishment & Saint of the Pit / You Must Be Certain of the Devil
 1991 — Plague Mass (Live)
 1992 — The Singer
 1993 — Vena Cava (Live)
 1994 — The Sporting Life, с Джоном Полом Джонсом
 1996 — Schrei X (Live)
 1998 — Malediction & Prayer (Live)
 2003 — La Serpenta Canta (Live)
 2003 — Defixiones, Will and Testament (Live)
 2008 — Guilty Guilty Guilty (Live)
 2017 — All The Way
 2020 — De-formation: Piano Variations

Примечания

Ссылки 
 
 Diamanda Galás on myspace
 Discography and samples on Brainwashed.com.
 
 Batchelder, Edward. «The Politics of Disquiet: Diamanda Galás in conversation with Edward Batchelder.» New Music Box — «People & Ideas in Profile.» November 1, 2003. Interview and accompanying video.

Пианисты США
Экспериментальные композиторы